Mutiloa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Mutiloa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mutiloa är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Mutiloa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Mutiloa. Runt Mutiloa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arrasate / Mondragón,  km väster om Mutiloa. I omgivningarna runt Mutiloa växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien